Макочин има више значења:

 Макочин (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Макочин (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику